Сар — многозначный термин. Может означать:

 Персоналии
  (род. 1961) — французский футбольный судья.
 Сар, Салот (1925—1998) — настоящее имя камбоджийского диктатора Пол Пота.
 Сар Кенг (род. 1951) — министр внутренних дел Камбоджи с 1992 года.
 Ван дер Сар, Эдвин (род. 1970) — нидерландский футболист.

 Топоним
 Сар — река в Каппадокии, ныне Сейхан.
 Сар — остров в Эгейском море, ныне Сарья.
  — древний город.
 Сар (комарка) — район (комарка) в Испании, провинция Ла-Корунья.
 Сар (Италия) — коммуна в Италии, автономный регион Валле-д’Аоста.
 Сар (Франция) — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.

См. также 
 САР
 CAP (латиницей)
 Сарр

Примечания